GEDCOM é um formato electrónico de armazenamento de dados genealógicos, permitindo cruzamento de dados entre diferentes sistemas genealógicos. GEDCOM é um acrónimo para GEnealogical Data COMmunication. O conteúdo do arquivo/ficheiro é texto simples, com registos/registros para cada indivíduo da árvore genealógica e metadados para possibilitar ligações entre eles.

O GEDCOM foi desenvolvido pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (os Mórmons) como um auxiliar na sua extensiva pesquisa genealógica.

A maioria dos softwares de genealogia suportam importação e/ou exportação para este formato. Existem também vários conversores de GEDCOM para HTML.

Ligações externas
Especificação GEDCOM 5.5
An introduction to the GEDCOM format (Introdução ao formato GEDCOM)
INGEGO-Instituto de Genealogia de Goiás

Formatos digitais
Genealogia